Pierre (osoby):

Identyfikowane po imieniu 
 Pierre de Ronsard  (11 października 1524 – 27 grudnia 1585) – poeta francuski, główny przedstawiciel renesansowej poezji francuskiej, przywódca Plejady.
 Pierre Bézier (1 września 1910 – 25 listopada – 1999) – urodzony w Paryżu matematyk francuski.
 Pierre Bérégovoy (23 grudnia 1925 – 1 maja 1993) – francuski polityk socjalistyczny, premier Francji w okresie prezydentury François Mitterranda, w latach 1992-1993.
 Pierre Bouvier (9 maja 1979) wokalista zespołu Simple Plan
 Pierre Cambronne (26 grudnia 1770 – 29 stycznia 1842) – francuski generał.
 Pierre Joseph Proudhon (15 stycznia 1809 w Besançon – 19 stycznia 1865 w Passy) – socjalista francuski, ekonomista, socjolog i dziennikarz.
 Pierre Louis Maupertuis (17 lipca 1698 – 27 lipca 1759) – matematyk, fizyk, filozof i astronom francuski.
 Pierre Marlson, prawdziwe nazwisko Colson Martial Pierre (1935) – francuski pisarz science-fiction.
 Pierre Corneille, (6 czerwca 1606  -  1 października 1684) – poeta i dramaturg francuskiego baroku; ojciec francuskiej tragedii. Główne dzieła: Cyd, Cina, Horacjusze, Polyeukt.
 Pierre Pflimlin (5 lutego 1907 – 27 czerwca 2000) – polityk francuski, działacz chrześcijańskiej demokracji.
 Pierre Emmanuel Tirard, (27 września 1827 – 4 listopada 1893), francuski polityk.

Identyfikowane po nazwisku 
 Abbé Pierre, znany bardziej jako l'abbé Pierre (fr. opat Piotr; ur. 5 sierpnia 1912 – francuski ksiądz katolicki, założyciel ruchu Emmaüs, którego celem jest pomoc najuboższym, bezdomnym, a także uchodźcom.